Reel – danza
 Réel – album di Kery James del 2009
 Reel Theatres – catena di cinema statunitense

Pagine correlate 
 Real
 Ril